Виктор Киаминович Тванба — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1920 году в селе Дурипш. Член КПСС с 1943 года.

С 1937 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1937—1986 гг. — заведующий сельским клубом, участник Великой Отечественной войны, колхозник, бригадир, председатель колхоза, председатель Дурипшского сельского Совета депутатов трудящихся Гудаутского района Абхазской АССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 9-го созыва.

Умер после 1985 года.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета СССР. 9 созыв. Издание Президиума Верховного Совета СССР. — М., 1974. — 550 с., с. 430.
 Тванба
 ОТКЗ

Родившиеся в Дурипше
Председатели колхозов
Председатели сельских советов СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС